Szász József (1921–2005) agrármérnök, mezőgazdasági szakíró
Szász József (Déva, 1929–1984) hegedűművész
Szász József (1945–) tábornok, diplomata, az Információs Hivatal egykori főigazgatója